Il doppio  del Grand Prix Hassan II 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Dustin Brown e Paul Hanley erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare in coppia rispettivamente con Christopher Kas e Lukáš Dlouhý. Henley e Dlouhý sono stati sconfitti al primo turno da Brown e Kas che hanno poi perso in finale con Julian Knowle e Filip Polášek per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Filip Polášek (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (primo turno)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2013
ATP World Tour 2013